James Young (1811–1883) – szkocki chemik
 James Young (1866–1942) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Teksasu
 James Young (1872–1948) – amerykański reżyser
 James Young (ur. 1995) – amerykański koszykarz